osoby o nazwisku Myszkowski:
 Aleksander Myszkowski (1892-1956) – pułkownik
 Filip Myszkowski (ur. 1979) – malarz
 Grzegorz Myszkowski (ur. 1961) – windsurfer
 Krzysztof Myszkowski (ujednoznacznienie)
 Łukasz Myszkowski (ur. 1971) – kompozytor
 Piotr Myszkowski (ujednoznacznienie)
 Wilhelm Myszkowski (1886-1941) – działacz
 Władysław Gonzaga Myszkowski (1600-1658) – wojewoda
 Zygmunt Gonzaga Myszkowski (1562-1615) – kasztelan